Blackwells steht für:

 Blackwells (Georgia), Ort im Cobb County, Georgia
 Blackwells (Virginia), Gemeindefreies Gebiet im Northumberland County, Virginia 
 Blackwells Mills, Census-designated place im Somerset County, New Jersey

Siehe auch:
 Blackwell